St. Mark’s Methodist Church ist der Name folgender im NRHP eingetragenen Kirchenbauwerke:

 St. Mark’s Methodist Church (Georgia) in Atlanta, NRHP-ID 87001911
 St. Mark’s Methodist Church (Massachusetts) in Brookline, NRHP-ID 76000268